The Best Of: 1994–1999 es el primer álbum de grandes éxitos de la banda Bush. El disco uno se compone de canciones de éxito de la banda, mientras que el segundo disco es su actuación en Woodstock 99. La colección omite su escoge finales, "The People That We Love" y "Inflatable", debido a la falta de derechos de licencia.

Lista de canciones 
Disco 1
 "Everything Zen" (4:38)
 "Little Things" (4:24)
 "Comedown" (5:27)
 "Glycerine" (4:27)
 "Machinehead" (4:16)
 "Swallowed" (4:51)
 "Greedy Fly" (4:30)
 "Warm Machine" (4:26)
 "The Chemicals Between Us" (3:38)
 "Letting the Cables Sleep" (4:37)
 "Everything Zen" (The Lhasa Fever Mix) (4:17)
 "Mouth" (The Stingray Mix) (4:32)
 "Swallowed" (Goldie/Toasted Both Sides Please Mix) (5:48)

 La pistas 1-5 esta originalmente del álbum Sixteen Stone.
 La pistas 6 y 7 esta originalmente del álbum Razorblade Suitcase.
 La pistas 8-10 esta originalmente del álbum The Science of Things.
 La pistas 11-13 esta originalmente del álbum de remix Deconstructed.

Disco 2
 "Machinehead" (En vivo)
 "Greedy Fly" (En vivo)
 "Warm Machine" (En vivo)
 "Everything Zen" (En vivo) (6:18)
 "The Chemicals Between Us" (En vivo)
 "Glycerine" (En vivo)
 "Swallowed" (En vivo)
 "The One I Love" (En vivo, cover de R.E.M.)
 "Little Things" (En vivo)

Grabado el 23 de julio en Woodstock 1999 en Rome, New York. Esta grabación omite varias canciones, es decir, "Personal Holloway", "Insect Kin", "40 Miles From The Sun", "The Disease of the Dancing Cats", la versión de Neil Young "Fuckin' Up", y "Comedown".

Personal 
 Gavin Rossdale - guitarra, coros, voces
 Robin Goodridge - tambores
 Dave Parsons - bajista
 Nigel Pulsford - guitarra

Referencias 

Álbumes de 2005
Álbumes recopilatorios de 2005
Álbumes de Bush
Álbumes en inglés
Álbumes de rock alternativo